Ameiva polops — вид ящірок з родини Теїд (Teiidae).

Поширення 
Вид є ендеміком Віргінських островів. Зустрічається на островах Протестант Кі, Грін Кі, Рут Кі та Бак Айленд. Популяція на острові Санта-Крус винищена людьми та мангустами.

Посилання 
 
 
 

Теїди
Фауна Карибів
Тварини, описані 1862